rejon krasnogorski – rejon w Rosji, w Kraju Ałtajskim
 rejon krasnogorski – rejon w Rosji, w obwodzie briańskim
 rejon krasnogorski – rejon w Rosji, w obwodzie moskiewskim
 rejon krasnogorski – rejon w Rosji, w Udmurcji